
Termin -{Supstrat}- ima više značenja.

 Supstrat (hemija), reaktant koji se konzumira tokom reakcije
 Enzimski supstrat, molekul na koji deluje enzim